I comuni del Molise sono i comuni italiani presenti nella regione Molise. Sono 136 e sono così suddivisi (al 31 ottobre 2022):
 84 comuni appartengono alla provincia di Campobasso, con 210273 residenti complessivi (pari al 72,5% della popolazione regionale)
 52 comuni appartengono alla provincia di Isernia, con 80009 residenti complessivi (pari al 27,5% della popolazione regionale)

Sebbene storicamente il Molise sia stato preceduto da altre entità amministrative, l'attuale configurazione risale, in buona sostanza, al 1945.

I comuni del Molise raggruppati per dimensione (al 31/10/2022) 
Quasi la metà della popolazione molisana risiede negli otto comuni che hanno una popolazione superiore ai 5000 abitanti, mentre oltre un terzo dei molisani risiede nei 117 comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

Evoluzione demografica dei comuni molisani nel secondo dopoguerra (1951-2022) 
Dati Istat aggiornati al 31/10/2022.

I 5 comuni più popolosi del Molise 
 Campobasso (CB)
 Termoli (CB)
 Isernia (IS)
 Venafro (IS)
 Campomarino (CB)

I 5 comuni più estesi del Molise 
 Guglionesi (CB)
 San Martino in Pensilis (CB)
 Agnone (IS)
 Montenero di Bisaccia (CB)
 Rotello (CB)

Le unioni di comuni

Unione dei comuni della Valle dei Pentri 
 Pesche
 Sessano del Molise
 Miranda
 Pettoranello del Molise
 Carpinone

Unione dei comuni del Medio Sannio 
 Fossalto
 Castropignano
 Limosano
 Molise
 Pietracupa
 San Biase
 Sant'Angelo Limosano
 Torella del Sannio

Unione dei comuni del Tappino 
 Campodipietra
 Gildone
 Jelsi
 San Giovanni in Galdo
 Toro

Unione dei comuni della Valle del Tammaro 
 Sepino
 Cercemaggiore
 Cercepiccola
 Mirabello Sannitico
 San Giuliano del Sannio
 Vinchiaturo

Unione dei comuni del Basso Biferno 
 Guglionesi
 Larino
 Montecilfone
 Montenero di Bisaccia
 Petacciato
 Portocannone
 San Giacomo degli Schiavoni
 San Martino in Pensilis
 Ururi

Unione dei comuni delle Sorgenti del Biferno 
 San Massimo
 Bojano
 Campochiaro
 Spinete
 Colle d'Anchise

Unione dei comuni dell'Alto Volturno 
 Acquaviva d'Isernia
 Castel San Vincenzo
 Filignano
 Forlì del Sannio
 Fornelli
 Montenero Val Cocchiara
 Pizzone
 Rionero Sannitico

Unione dei comuni dell'Alto Biferno 
 Baranello
 Busso
 Casalciprano
 Oratino

Note 

Molise
Comuni del Molise